Suppanz ist der Familienname folgender Personen:
 Isabella Suppanz (* 1952), Regisseurin
 Werner Suppanz (* 1961), Historiker